Конка-де-Дальт () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пальярс-Хусса. Занимает площадь 116,26 км². Население — 407 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Fotografías de los pueblos de Conca de Dalt
  Fotografías de Serradell
 Página sobre Torallola

Муниципалитеты Льейды